Wrong, een opgerolde doek die op het wapenschild is geplaatst.

Muziek 
 Wrong (Depeche Mode), een nummer van de Britse band Depeche Mode uit 2009
 Wrong (Novastar), een nummer van de Belgische band Novastar uit 1999
 Wrong (Waylon Jennings), een nummer van Waylon Jennings uit 1990
 Wrong (Zayn Malik), een nummer van Zayn Malik uit 2016